Анато́лий Бара́нов: 
 
 Баранов, Анатолий Юрьевич (род. 1959) — российский журналист, политический деятель левого толка.
 Баранов, Анатолий (род. 1940) — советский бегун-марафонец.